Soline steht für

 Claire Sainte-Soline (1891–1967), eine französische Wissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Soline (Einheit), ein französisches Volumenmaß
 Soline (Sali), Ortschaft auf der kroatischen Insel Dugi Otok